Peter Larsson (né en 1978), skieur de fond suédois.
 Peter Larsson (né en 1961), footballeur international suédois.
 Peter Larsson (né en 1984), footballeur international suédois.
 Peter Larsson (né en 1968), joueur de hockey sur glace international suédois.